Нови-Град:
 Нови-Град — город в Республике Сербской в составе Боснии и Герцеговины.
  — город в Хорватии, жупания Бродско-Посавска, община Оприсавцы.
 Нови-Град — община (муниципалитет) в Республике Сербской в составе БиГ.
 Нови-Град — община (муниципалитет) в Федерации Боснии и Герцеговины в составе БиГ.

См. также 
 Новиград